Benito Juárez – primo presidente del Messico di origine indigena 
 Benito Juárez – municipalità messicana dello stato di Guerrero
 Benito Juárez –  località messicana nello stato di Durango conosciuta anche come Juárez de Abajo
 Benito Juárez – cittadina messicana dello stato di Michoacán, capoluogo della municipalità di Juárez
 Benito Juárez – municipalità messicana dello stato di Quintana Roo
 Benito Juárez – municipalità messicanadello stato di Sonora 
 Benito Juárez – municipalità messicana dello stato di Tlaxcala 
 Benito Juárez – municipalità messicana dello stato di Veracruz
 Benito Juárez – municipalità messicana dello stato di Zacatecas
 Benito Juárez – cittadina argentina in provincia di Buenos Aires
 Tlacotepec de Benito Juárez – municipalità messicana dello stato di Puebla
 Partido di Benito Juárez – dipartimento argentino
 Delegazione Benito Juárez, una delle 16 delegazioni che dividono il Distretto Federale Messicano
 Aeroporto Internazionale di Città del Messico è dedicato a Benito Juárez
 Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca – università messicana